La Voleybol 1. Ligi 2009-2010, 26ª edizione della massima serie del campionato turco di pallavolo femminile, si è svolta dal 18 ottobre 2009 al 6 maggio 2010: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club turche e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva al .

Regolamento
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le dodici squadre si sono incontrate in un girone all'italiana con gare d'andata e ritorno per un totale di 22 giornate; al punteggio ottenuto in seguito ai risultati è stato sommato un punteggio bonus derivante dai risultati del settore giovanile di ciascuna formazione. Al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno partecipato ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finali, giocati al meglio delle tre gare, semifinali e finale, giocate al meglio delle cinque gare. 
 Le ultime due classificate sono retrocesse in Voleybol 2. Ligi.

Squadre partecipanti
Al campionato di Voleybol 1. Ligi 2009-2010 partecipano 12 squadre di club turche, tra queste l' è stato promosso al termine della Voleybol 2. Ligi 2008-09. L'altra neopromossa, il , ha rinunciato ai propri diritti di partecipazione, mentre il  è scomparso dopo la fusione per incorporazione con il , dando luogo ai ripescaggi del  e dello , rispettivamente terza e quarta classificata della finale play-off promozione della Voleybol 2. Ligi 2008-09.

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Tabella

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Premi individuali

Verdetti

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2009
Pallavolo nel 2010
Sultanlar Ligi